Iken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jakob Iken (1789–1841), deutscher Vorreiter der Neogräzistik
 Conrad Iken (1689–1753), deutscher evangelischer Geistlicher
 Jacob Ludwig Iken (1758–1811), Bremer Senator

 Konrad Iken (1689–1753), deutscher Theologe und Prediger
 Matthias Iken (* 1970), deutscher Journalist und Autor

Iken steht für:
 Iken (Suffolk), eine Gemeinde in der englischen Grafschaft Suffolk